Мокроу́с — посёлок городского типа в Саратовской области России. Административный центр Федоровского района.

География 
Расположен в 126 км восточнее города Саратова. Железнодорожная станция Мокроус на линии Саратов — Озинки Приволжской железной дороги.

История 
Населённый пункт основан в 1894 году (по другим данным — в 1902 году), в связи со строительством линии Рязано — Уральской железной дороги от Покровска на Уральск. Существует версия, что название произошло от имени атамана Мокроуса, бродившего здесь с шайкой разбойников в период заселения Заволжского края.

В 1939 году посёлок становится центром Фёдоровского кантона АССР немцев Поволжья.

С 1941 года — центр Фёдоровского района Саратовской области.

Статус посёлка городского типа — с 1967 года.

Население 
Динамика численности населения

Экономика 
Работают:  элеватор, газокомпрессорная станция, хлебопекарня.

Культура 
В посёлке расположен районный дом культуры, известный своим хоровым коллективом, ансамблем народной песни «Раздолье». Музыкальная школа. Художественная школа.

Кинотеатр «Спутник».

Православный храм 19 в.

Поля тюльпанов.

Источники 
 Официальный сайт газеты «Вперед» Фёдоровского муниципального района
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Саратовской области
 ОКАТО

Примечания

Ссылки 
 Мокроус в Большой Саратовской Энциклопедии
 РЖД

Населённые пункты Фёдоровского района (Саратовская область)
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области